Juan II de Liechtenstein (en alemán: Johann von Liechtenstein) (Lednice, 5 de octubre de 1840 - Valtice, 11 de febrero de 1929) fue el príncipe de Liechtenstein entre 1858 y 1929. Era hijo del príncipe Luis II de Liechtenstein y de su esposa, la condesa Francisca de Paula Kinsky de Wchinitz y Tettau. 

Posee el cuarto reinado más largo de la historia, llegando a celebrar el 70º aniversario de su ascenso al trono. Sólo le superan Luis XIV de Francia, Isabel II del Reino Unido y Bhumibol Adulyadej de Tailandia.

Juan II nunca se casó debido a su homosexualidad. Casi nunca visitó el pequeño país, permaneciendo en sus posesiones austriacas. Le sucedió en el trono su hermano menor, Francisco I.

En 1874 instituyó la Cruz de Honor del Príncipe Juan II de Liechtenstein.

Distinciones honoríficas 
  Caballero de la Orden del Toisón de Oro (Rama Austríaca, 1862).
  Bailío gran cruz de honor y devoción de la Orden de Malta.

Ancestros
</center>

Referencias 

Gobernantes durante la Primera Guerra Mundial
Príncipes de Liechtenstein
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Bailíos grandes cruces de honor y devoción de la Orden de Malta